Storagen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storagen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun och Nora kommun,  (47,3 ha)
Storagen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (20,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn